Эльдис Кобо Артеага (; 5 сентября 1929, Сантьяго-де-Куба — 1991) — кубинский шахматист, международный мастер (1967).

Шахматная карьера 
Чемпион Кубы 1950 г. Победитель открытого чемпионата США 1958 г. Победитель панамериканского чемпионата 1970 г. Серебряный призёр панамериканского чемпионата 1963 г. Бронзовый призёр панамериканского чемпионата 1966 г.

В составе сборной Кубы участник восьми шахматных олимпиад (1952, 1960—1972 гг.), серебряный призёр панамериканского командного чемпионата 1971 г.

Участник большого числа сильных по составу международных турниров (в том числе мемориалов Х. Р. Капабланки и мемориалов Л. Асталоша). Победитель побочного турнира мемориала Капабланки 1976 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Кубы